Sørsundet kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Minami-no-seto, strömfåra,

Norge 

 Sørsundet (sund i Norge, Møre og Romsdal fylke), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar